De marathon voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 1988 op het stratenparcours in Seoel vond plaats op vrijdag 23 augustus 1988. Het was de tweede editie van de vrouwenmarathon bij de Olympische Spelen. De finish vond plaats in het Olympisch Stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Portugese Rosa Mota in 2:25.40. In totaal liepen 64 atleten de wedstrijd uit.

Uitslag 

Vrouwen 42000
Marathon in 1988